|- align="center"
|align="left"| Carlo Maria Abate
|1962-1963
|0
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| George Abecassis
|1951-1952
|0
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Kenny Acheson
|1983, 1985
|0
|10
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Andrea de Adamich
|1968, 1970-1973
|0
|36
|30
|0
|0
|0
|0
|6
|- align="center"
|align="left"| Philippe Adams
|1994
|0
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Walt Ader
|1950
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Kurt Adolff
|1953
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Fred Agabashian
|1950-1957
|0
|9
|8
|1
|0
|0
|0
|1,5
|- align="center"
|align="left"| Kurt Ahrens Jr.
|1968
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Christijan Albers
|-
|0
|46
|46
|0
|0
|0
|0
|4
|- align="center"
|align="left"| Alexander Albon
|-, 
|0
|52
|52
|0
|0
|2
|0
|201
|- align="center"
|align="left"| Michele Alboreto
|1981-1994
|0
|215
|194
|2
|5
|23
|5
|186,5
|- align="center"
|align="left"| Jean Alesi
|1989-2001
|0
|202
|201
|2
|1
|32
|4
|241
|- align="center"
|align="left"| Jaime Alguersuari
|-
|0
|46
|46
|0
|0
|0
|0
|31
|- align="center"
|align="left"| Philippe Alliot
|1984-1990, 1993-1994
|0
|116
|109
|0
|0
|0
|0
|7
|- align="center"
|align="left"| Cliff Allison
|1958-1961
|0
|18
|16
|0
|0
|1
|0
|5
|- align="center" bgcolor="#99CCFF"
|align="left"| Fernando Alonso
|, -
|2-
|314
|312
|22
|32
|97
|23
|1899
|- align="center"
|align="left"| Giovanna Amati
|1992
|0
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| George Amick
|1958
|0
|2
|1
|0
|0
|1
|0
|6
|- align="center"
|align="left"| Red Amick
|1959-1960
|0
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Chris Amon
|1963-1976
|0
|108
|96
|5
|0
|11
|3
|83
|- align="center"
|align="left"| Bob Anderson
|1963-1967
|0
|29
|25
|0
|0
|1
|0
|8
|- align="center"
|align="left"| Conny Andersson
|1976-1977
|0
|5
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center" bgcolor="#99CCFF"
|align="left"| Mario Andretti
|1968-1972, 1974-1982
|11978
|131
|128
|18
|12
|19
|10
|180
|- align="center"
|align="left"| Michael Andretti
|1993
|0
|13
|13
|0
|0
|1
|0
|7
|- align="center"
|align="left"| Keith Andrews
|1955-1956
|0
|3
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Elio de Angelis
|1979-1986
|0
|109
|108
|3
|2
|9
|0
|122
|- align="center"
|align="left"| Marco Apicella
|1993
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Mário de Araújo Cabral
|1959-1960, 1963-1964
|0
|5
|4
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Frank Armi
|1954
|0
|3
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Chuck Arnold
|1959
|0
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| René Arnoux
|1978-1989
|0
|164
|149
|18
|7
|22
|12
|181
|- align="center"
|align="left"| Peter Arundell
|1963-1964, 1966
|0
|13
|11
|0
|0
|2
|0
|12
|- align="center" bgcolor="#99CCFF"
|align="left"| Alberto Ascari
|1950-1955
|21952-1953
|33
|32
|14
|13
|17
|12
|107,643
|- align="center"
|align="left"| Peter Ashdown
|1959
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Ian Ashley
|1974-1977
|0
|11
|4
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Gerry Ashmore
|1961-1962
|0
|4
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Bill Aston
|1952
|0
|3
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Richard Attwood
|1964-1965, 1967-1969
|0
|17
|16
|0
|0
|1
|1
|11
|- align="center"
|align="left"| Manny Ayulo
|1951-1954
|0
|6
|4
|0
|0
|1
|0
|2
|}

Opombe

A